Ait Youssef Ou Ali kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Youssef Ou Ali (stamområde i Marocko, lat 35,15, long -3,91), Taza-Al Hoceïma-Taounate, 
 Aït Youssef Ou Ali (stamområde i Marocko, lat 35,10, long -4,03), Taza-Al Hoceïma-Taounate, 
 Ait Youssef Ou Ali (kommun i Marocko), Taza-Al Hoceïma-Taounate, Al-Hoceima, 

Robotskapade Marockoförgreningar